Hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost voor de bezitters van een eigen huis die hypotheekrente betalen.

 Hypotheekrenteaftrek (Nederland)
 Hypotheekrenteaftrek (Zweden)
 Woonbonus (België)